Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Philipp Petzschner 6-4, 5-7, 7-68.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Emilio Benfele Álvarez /  Philipp Petzschner (finale)

 Joan Balcells /  Juan Albert Viloca (semifinali)
 Igor' Andreev /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2003